Topołowgrad (bułg. Община Тополовград)  − gmina w południowej Bułgarii.

Miejscowości wchodzące w skład gminy Topołowgrad

Przypisy 

Topołowgrad